Opt-out oder Opting-out (engl. für nicht mitmachen) steht für:

 Opt-out (Permission Marketing), Verfahren des Werbe- und Informationsversands
 Opt-out (Arbeitsrecht), Recht zur individualvertraglichen Vereinbarung der Wochenarbeitszeit
 Opt-out (EU-Verträge), Ausnahmeregelungen innerhalb EG/EU bezüglich der Grundrechte und des Euro-Beitritts
 Opting-out (Schweizer Börsengesetz), Verzicht auf Übernahmeangebot an Minderheitsaktionäre
 Opting-out (Schweizer Buchprüfung), Verzicht auf eine Revision (Buchprüfung)